Wannanosaurus est un genre éteint de tout petits dinosaures pachycéphalosaures du Crétacé supérieur (Campanien), soit il y a environ  (millions d'années). Il a été découvert dans la formation de Xiaoyan en Chine, province de l'Anhui, région du Wannan. 

Une seule espèce est rattachée au genre : Wannanosaurus yansiensis, décrite par Hou en 1977.

Description 
Wannanosaurus n'est connu que par un seul squelette fossile partiel, avec un fragment du sommet du crâne, une mandibule, un fémur et un tibia et quelques vertèbres.

La forme aplatie du sommet de son crâne avec de larges ouvertures a conduit à le considérer comme un pachycéphalosaure primitif.

Les restes fossiles du spécimen retrouvé sont de très petite taille avec un fémur de seulement  conduisant à une longueur totale estimée de l'animal de l'ordre de . Les os fusionnés de son crâne indiquent qu'il s'agit bien d'un adulte.

Paléoécologie 
Comme tous les autres pachycéphalosaures, Wannanosaurus était vraisemblablement herbivore ou omnivore, se nourrissant au sol d'une grande variété de plantes et peut-être aussi d'insectes.

Classification 
Les nombreuses analyses phylogénétiques réalisées placent Wannanosaurus comme un pachycéphalosaure basal.

Le cladogramme ci-dessous est celui de R.K. Schott et D.C. Evans en 2016 :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Liens internes 
 Voir Liste des dinosaures

Notes et références

Références 

Pachycephalosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 1977